528 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 528 км — остановочный пункт Вологодского региона Северной железной дороги в Вологодской области. Код 302028.
 528 км — остановочный пункт Вологодского региона  Северной железной дороги в Костромской области. Код 306118.
 528 км (Бесовец) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 010341.
 528 км — остановочный пункт Узбекской железной дороги. Код 737711.